A National Basketball Association 2003–2004-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 58. szezonja volt.

A győztes a Detroit Pistons lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kevin Garnett, a döntő MVP-je Chauncey Billups lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kevin Garnett
Az év újonca: LeBron James
Legjobb védekező játékos: Metta World Peace
Legtöbbet fejlődött játékos: Zach Randolph
Legjobb „hatodik” játékos: Antawn Jamison

All-Star-mérkőzés 

MVP: Shaquille O’Neal
Vezetőedzők: Flip Saunders (Nyugat), Rick Carlisle (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba